Иван Гарсија може бити:

 Иван Гарсија (атлетичар) (1972), кубански атлетичар
 Иван Гарсија (скакач у воду) (1993), мексички скакач у воду